Renault RE30, in njegovi izboljšani različici RE30B in RE30C, je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Alain Prost, René Arnoux in Eddie Cheever. Prvo zmago mu je prinesel Alain Prost na domači dirki za Veliko nagrado Francije v sezoni 1981, uspeh ki ga je Prost ponovil v tej sezoni še na Velikih nagradah Nizozemske in Italije. Ob tem sta Prost in Arnoux skupaj dosegla še tri uvrstitve na stopničke in pet najboljših štartnih položajev, Renault pa je zasedel tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 54-imi točkami. V naslednji sezoni 1982 sta dirkača dosegla vsak po dve zmagi, tri uvrstitve na stopničke in sedem najboljših štartnih položajev, Renault pa je ponovno zasedel tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu, tokrat z 62-imi točkami. Dirkalnik je bil uporabljen še na prvih dveh dirkah sezone 1983, toda Arnoux in Cheever se nista uvrstila med dobitnike točk. Nato ga je zamenjal nov dirkalnik Renault RE40.

Popolni rezultati Formule 1

|-
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Renault
|rowspan="3"| Renault V6 (t/c)
|rowspan="3"| 
||
|| ZZDA
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| ŠPA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| LVG
||
|rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"|54
|rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"|3.
|-
| Alain Prost
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
||
|-
| René Arnoux
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
|-
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Renault
|rowspan="3"| Renault V6 (t/c)
|rowspan="3"| 
||
|| JAR
|| BRA
|| ZZDA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| KAN
|| NIZ
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| AVT
|| ŠVI
|| ITA
|| LVG
|rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"|62
|rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"|3.
|-
| Alain Prost
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|-
| René Arnoux
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Renault
|rowspan="3"| Renault V6 (t/c)
|rowspan="3"| 
||
|| BRA
|| ZZDA
|| FRA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| VZDA
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| JAR
||
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"|79
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"|2.
|-
| Alain Prost
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|-
| Eddie Cheever
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|}

Viri 

 
 

‎

RE30